Anatomia
 ròtula (os): os de l'articulació del genoll

Fotografia i rodatge
 ròtula (trípode): la ròtula mecànica en la part superior del trípode

Mecànica
 ròtula (mecànica): Unió entre dues peces que en permet el moviment amb tres graus de llibertat